7/6 kan syfta på:

 7 juni
 6 juli (amerikanskt datumformat)